Morava est un mot ancien mot slave, provenant de la racine indo-européenne mor dont la signification originelle est « eau, marais, zone humide » et qui a aussi donné « mer, mare, marécage ». Morava peut désigner :

Hydronymes 
 La Morava tchèque, affluent de la rive gauche du Danube, qui a donné son nom à la Moravie.
 La Morava serbe, Margos dans l'antiquité balkanique, affluent de la rive droite du Danube, qui arrose la Serbie orientale.

Toponymes 
 Morava, un village des environs de Berat, en Albanie.
 Morava (en bulgare : Морава), un village de l'obchtine de Svichtov, dans l'oblast de Veliko Tarnovo, en Bulgarie.